RecordTV Interior RJ é uma emissora de televisão brasileira sediada em Campos dos Goytacazes, cidade do estado do Rio de Janeiro. Opera no canal 12 (38 UHF digital) e é uma emissora própria da RecordTV.

História 
A emissora foi fundada em 16 de julho de 1981 com o nome de TV Norte Fluminense, pelo deputado federal Alair Ferreira. Durante quase 15 anos, foi afiliada da Rede Globo.

A partir de 1º de outubro de 1995, a TV Norte Fluminense tornou-se afiliada à Rede Bandeirantes e o sinal da Rede Globo passou a ser gerado para Campos dos Goytacazes e região pela TV Alto Litoral, sediada em São Pedro da Aldeia.

Em 1997, a TV Norte Fluminense foi comprada pela Central Record de Comunicação e em 16 de junho tornou-se uma emissora própria da Rede Record, passando a se chamar TV Record Norte Fluminense. Nesta época a emissora abrangia, aproximadamente, 18 municípios. Anos depois, aumentou sua área de cobertura para cerca de 48 municípios, abrangendo as regiões Norte, Lagos e Noroeste do estado. Em 24 de novembro de 2016, com a reformulação da marca da rede, a emissora passa a se chamar RecordTV Interior RJ.

Sinal digital 

 Transição para o sinal digital
Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a RecordTV Interior RJ, bem como as outras emissoras de Campos dos Goytacazes, cessou suas transmissões pelo canal 12 VHF no dia 12 de dezembro de 2018, seguindo o cronograma oficial da ANATEL.

Programas 
Além de retransmitir a programação nacional da RecordTV, a RecordTV Interior RJ produz os seguintes programas:

 Balanço Geral RJ Interior: Jornalístico, com Alexandre Tadeu;
 RJ Record: Telejornal, com Ana Paula Farias;
 Agro Record: Jornalístico sobre agronegócio, com Ana Paula Farias;
 Direto da Redação: Boletim informativo, durante a programação;

 Retransmitidos da RecordTV Rio
 RJ no Ar: Jornalístico, com Wagner Montes Filho;
 Balanço Geral RJ Edição de Sábado: Jornalístico, com Lívia Mendonça

Diversos outros programas compuseram a grade da emissora e foram descontinuados:

 Esporte Record
 NFTV
 RJ no Ar
 Tudo a Ver Interior

Retransmissoras

Ver também 
 Rádio Record Campos

Ligações externas 
 
 
 

RecordTV Interior RJ
RecordTV Interior RJ
Mídia do Rio de Janeiro (estado)
Canais de televisão fundados em 1981